Bachop ist der Familienname folgender Personen:

 Graeme Bachop (* 1967), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Stephen Bachop (* 1966), samoanisch-neuseeländischer Rugby-Union-Spieler